Nadin férfikeresztnév, a Nadina név férfi változata
Nadin női keresztnév, a Nagyezsda becenevéből önállósult, francia névalak.

 Horvátország
Nadin falu Benkovac községben Zára megyében